D'une manière générale, le mot rentrée désigne l'action de rentrer.

Plus particulièrement, la rentrée est la période de début septembre (ou fin août) correspondant au retour des grandes vacances (juillet et août). On parle alors de :
 rentrée scolaire, la période de retour à l'école à la fin des vacances, la rentrée universitaire a lieu quelques semaines plus tard.
 Rentrée littéraire, le nom donné en France au boom des parutions de nouveaux livres (tous genres confondus) chaque année,
 Rentrée du cinéma, une opération se déroulant chaque année en France depuis 2004,
 Rentrée politique, met traditionnellement fin à la trêve estivale 
Mais aussi :
 la rentrée atmosphérique, la phase où un corps solide passe du vide spatial à l'atmosphère,
 rentrée d'argent, synonyme de recette en comptabilité,
 la Glorieuse Rentrée des Vaudois au 17ème siècle

Voir aussi